Virgil (Dakota do Sul)
Virgil (Illinois)
Virgil (Kansas)

Desambiguações de topônimos